Yuanbao bezeichnet:

 Yuanbao (元宝区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yuanbao (Shangzhi) (元宝镇), Großgemeinde in der Stadt Shangzhi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, 
 Yuanbao (Lichuan) (元堡乡), Gemeinde in der Stadt Lichuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Yuan Bao, chinesisches Glückssymbol